Tsavo ist der Name folgender geographischer Objekte:

 des Ortes Tsavo (Kenia)
 des Flusses Tsavo (Fluss)
 des Nationalparks Tsavo-East-Nationalpark
 des Nationalparks Tsavo-West-Nationalpark
 Der Begriff ist ebenfalls in Zusammenhang mit den Menschenfressern von Tsavo bekannt.

Tsavo ist der Name von:
 Tsavo (Nashorn), Zirkusnashorn